

Films 
 Solitaire (1991), een Canadese film
 Solitaire (2008), een Amerikaanse film
 Solitaire (2016), een Libanese film
 Chanel Solitaire (1981), een Frans-Engelse film
 Le Solitaire (1987), een Franse film
 The Solitaire Man (1933), een Amerikaanse film

Muziek 
 Solitaire (musicus) (1965), een Amerikaanse synthpopartiest uit Baltimore
 Solitair (rapper) (1975), een Canadees rapper en muziekproducent uit Toronto
 The Solitaires, een Amerikaanse doowopgroep uit Harlem

Muziekalbums 
 Solitaire (Andy Williams) (1973), een album van Andy Williams
 Solitaire (muziekalbum van Neil Sedaka) (1972), een album van Neil Sedaka
 Solitaire (Uri Caine) (2002), een album van Uri Caine
 Solitaire (Edenbridge) (2010), een album van Edenbridge

Liederen 
 Solitaire (Laura Branigan) (1983), een lied van Laura Branigan
 Solitaire (lied van Neil Sedaka) (1972), een lied van Neil Sedaka (met veel hitcovers zoals die van Patricia Paay)
 Amoureux solitaires (1980), een lied van Lio

Voertuigen 
 Solitaire (schip, 1972), een pijpenlegger van het offshore pijpleidingeninstallatiebedrijf Allseas
 Solitaire (schip, 1774), een Frans schip buitgemaakt door de Royal Navy en hernoemd naar HMS Solitaire
 Rutan Solitaire, een eenpersoonsmotorglider

Dieren 
 Verscheidene lijstersoorten:
 Andessolitaire
 Bergsolitaire
 Bonte solitaire
 Bruinrugsolitaire
 Cubaanse solitaire
 Leigrijze solitaire
 Roodbruine solitairet
 Roodkeelsolitaire
 Witoorsolitaire
 Zwarte solitaire
 Zwartmaskersolitaire
 Protohyale solitaire, een vlokreeftensoort
 Rodriguessolitaire, een uitgestorven loopvogel
 Solitaire bij (ook wilde bij), superfamilie van Apoidea s.l.

Overig 
 Loge La Solitaire (1775-?), een vrijmetselaarsloge in Paramaribo, Suriname 
 Solitair (eenling), een organisme dat niet in het gezelschap van anderen van de soort leeft
 Solitaire (ballet), een ballet van één act geschreven door Kenneth MacMillan
Solitaire (bondgirl), de bondgirl uit de James Bond-roman Live and Let Die en diens verfilming
 Solitaire (Namibië), een rustplaats in Namibië
 Solitaire (spel), een spel dat door één persoon wordt gespeeld
 Solitaire planeet (ook weesplaneet), een ruimteobject dat niet gebonden is aan een ster
 Eric's Ultimate Solitaire, een computerspel voor Macintosh